Либава (значения):

 Либава — город в Чехии ().
 Прежнее название латвийского города Лиепая.